|-
| 107901 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107902 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107903 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107904 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107905 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107906 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107907 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107908 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107909 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107910 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107911 - || || 16 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107912 - || || 16 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107913 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107914 - || || 17 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107915 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107916 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107917 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107918 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107919 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107920 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107921 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107922 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107923 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107924 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107925 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107926 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107927 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107928 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107929 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107930 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107931 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107932 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107933 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107934 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107935 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107936 - || || 18 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107937 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107938 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107939 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107940 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107941 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107942 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107943 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107944 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107945 - || || 19 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107946 - || || 19 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107947 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107948 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107949 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107950 - || || 28 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107951 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107952 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107953 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107954 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107955 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107956 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107957 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107958 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107959 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107960 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107961 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107962 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107963 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107964 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107965 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107966 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107967 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107968 - || || 24 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107969 - || || 24 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107970 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107971 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107972 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107973 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107974 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107975 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107976 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107977 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107978 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107979 - || || 31 de març, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 107980 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107981 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107982 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107983 - || || 20 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107984 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107985 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107986 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107987 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107988 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107989 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107990 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107991 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107992 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107993 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107994 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107995 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107996 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107997 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107998 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107999 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108000 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
7